Samone steht für:
 Samone (Piemont), eine italienische Gemeinde in der Provinz Turin
 Samone (Trentino), eine italienische Gemeinde in der Provinz Trient